

Toponymes

Happy Valley-Goose Bay, ville de Terre-Neuve-et-Labrador
 Base des Forces canadiennes Goose Bay et  Escadre Goose Bay

 

Homonymie de toponyme